

Miejscowości w Polsce
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych
 Jeziorno – przysiółek wsi Siemianów w woj. dolnośląskim, w pow. strzeliński, w gminie Borów
 Jeziorno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck 
 Jeziorno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk 
 Jeziorno – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Jeziorno – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Jeziorno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława
 Jeziorno – osada leśna wsi Bucharzewo w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Miejscowość na Ukrainie
 Jeziorno (Ozerne) – wieś w rejonie kowelskim